Eusthenelais hibernica är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1876. Eusthenelais hibernica ingår i släktet Eusthenelais och familjen Sigalionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hibernica